Bahnhof Burgdorf ist der Name folgender Bahnhöfe:

 Bahnhof Burgdorf (Han), Niedersachsen, Deutschland
 Bahnhof Burgdorf BE, Kanton Bern, Schweiz